Кирим — мужское имя.
 Кирим — правитель Силлы (298 — 310 гг. н. э.).
 Кирим — река, приток Лены.